Семён (Соломон) Иосифович Резников (8 декабря 1901, Горловка — 18 мая 1976, Москва) — советский руководитель промышленности, директор Таганрогского металлургического завода (1937—1938).

Биография 
Окончил механический факультет Харьковского технологического института в 1929 году со званием инженера‒механика по специальности «Горячая обработка металлов».

С 1937 по 1938 год руководил Таганрогским металлургическим заводом.

С 1942 по 1945 год был директором Нижнетагильского металлургического комбината и одновременно заместителем наркома Министерства черной металлургии СССР.

В 1948 году был назначен первым директором Череповецкого металлургического завода.

Похоронен на Донском кладбище в Москве.

Примечания 

Металлурги СССР
Директора Таганрогского металлургического завода
Выпускники Харьковского политехнического института
Похороненные на Донском кладбище